Іван XII (; бл. 937, Рим, Папська держава — 14 травня 964, Рим, Папська держава) — сто тридцять перший папа Римський (16 грудня 955 — 14 травня 964), за походженням римлянин. Через свою матір Альду нащадок Карла Великого у сьомому поколінні. Був обраний папою у вісімнадцятирічному віці, тому правив за вказівками батька.

Біографія 
Бажаючи захистити себе від інтриг римлян та влади Беренгара II Італійського, звернувся за допомогою до Оттона I Великого, якого коронував 2 лютого 962 року імператором Священної Римської імперії.

Проте, ще до від'їзду Оттона з Риму, папа вирішив відмовитись від своїх дій і розпочав змову проти імператора, яка була викрита. Тому Оттон I Великий, поваливши та ув'язнивши короля Беренгара, повернувся до Рима й скликав синод, який позбавив Івана XII престолу та вибрав новим папою Лева VIII. Іван утік з Рима, проте повернувся туди після від'їзду імператора, змусивши рятуватись втечею Лева. Оттон I Великий вирішив знову прибути до Рима, проте Івана було вбито до його приїзду.

Дехто вважає, що Іван XII був убитий ревнивим чоловіком, з дружиною якого папа мав інтимні стосунки.

Родовід

Примітки

Джерела 

 Russell Chamberlin. 2003. The Bad Popes. Sutton Publishing. p. 955—963.

Графи Тускулумські